Чемпионат Португалии по футболу 2007—2008 годов — 74-й чемпионат Португалии прошёл с 17 августа 2007 года по 11 мая 2008 года. Чемпионский титул защитил ФК «Порту», став 23-кратным чемпионом Португалии.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Бейра-Мар» и «Авеш». Их заменили «Лейшойнш» и «Гимарайнш», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Сегунде 2006/07.

Клубы-участники

Отставки и назначения тренеров

Турнирная таблица 

1 С «Порту» было снято 6 очков, из-за предполагаемого подкупа судей в сезоне 2003-04. Позднее УЕФА исключила клуб из розыгрыша Лиги чемпионов. В 2017 году решение о снятии очков было отменено.
2 С клуба «Белененсиш» были сняты 3 очка, за участие в матче не заявленного игрока. 
3 Клуб «Боавишта» был отправлен в лигу Онра за подкуп судей в сезоне 2003-04.

Результаты матчей 

1 13 января в матче «Белененсиш» — «Навал» на поле на 55-й минуте вышел неправильно заявленный игрок хозяев Альберт Мейонг, который не имел права выступать за «Белененсиш», так как уже был заигран в сезоне за два клуба «Альбасете» и «Леванте». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев, причём победный гол забил Мейонг. Позднее (2 мая 2008 года) «Белененсишу» было засчитано техническое поражение в данном матче.Официальное заявление

Статистика сезона 
 Первый гол сезона 17 августа 2007 года забил Дерлей на 25-й минуте матча «Спортинг (Лиссабон)» — «Академика» (Коимбра).
 Самый быстрый гол сезона забил Кану 26 августа 2007 года на второй минуте матча «Маритиму» — «Боавишта».
 Первый хет-трик сезона состоялся 4 ноября 2007 года в исполнении Лито в матче «Академика» (Коимбра) — «Эштрела» (Амадора).
 Наибольшее количество голов в матче (7):
 «Бенфика» — «Боавишта» — 6:1 (11 ноября 2007 года)
 «Боавишта» — Пасуш де Ферейра— 4:3 (3 февраля 2008 года)
 Самая крупная победа дома:
 «Порту» — «Эштрела» (Амадора) — 6:0 (28 авреля 2008 года)
 Самая крупная победа в гостях:
 «Витория» (Гимарайнш) — Порту — 0:5 (27 апреля 2008 года)

Бомбардиры

Награды

Лучший игрок года

Игрок месяца

Молодой игрок месяца

Примечания 

2007/2008
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2007 году
Спорт в Португалии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008